Hiebing ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd-Carsten Hiebing (* 1951), deutscher Politiker (CDU) und Mitglied des niedersächsischen Landtags
 Maria Anna Hiebing (* 1953), deutsche Politikerin (CDU)